Hans Boner (ou Jan Boner) (vers 1450-1523) : commerçant et banquier germano-polonais
 Victor Boner (1871-1851) est un peintre français impressionniste.
 Boner Records est un label discographique américain spécialisé dans le rock indépendant.
 Christian Boner (1947- ) : journaliste de radio et de télévision
Seraina Boner (1982-) : fondeuse suisse

Homonymie de patronyme